Příjmení Morita nese více různých osobností:

 Ajumi Moritová (* 1990) – japonská profesionální tenistka
 Hidemasa Morita (* 1995) – japonský fotbalista
 Džungo Morita (* 1947) – japonský volejbalista
 Masakazu Morita (* 1972) – japonský hlasový herec (seijú)

 příbuzný význam

 Moritova terapie – metoda klinické psychologie

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Japonská příjmení